«Сент-Луис Блюз» () — профессиональный хоккейный клуб Центрального дивизиона Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Клуб базируется в городе Сент-Луисе, штат Миссури, США. Образован в 1967 году в результате расширения лиги до двенадцати команд. Домашние матчи проводит на арене «Энтерпрайз-центр». 

«Сент-Луис» в трёх своих первых сезонах трижды подряд участвовал в финалах, где неизменно уступал в серии со счётом 0-4 (1968—1970). Свой первый Кубок Стэнли клуб завоевал в 2019 году обыграв в финале «Бостон Брюинз» в семи матчах. Также клуб 9 раз становился чемпионом дивизиона и один раз выигрывал Президентский Кубок (2000).

Легенда

Статистика сезонов

Статистика трофеев

См. также 
 Расширение НХЛ в 1967

Примечания

Ссылки 
Статистика сезонов «Сент-Луис Блюз» на hockeydb.com

 
Сент-Луис Блюз